HMS Comet je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Comet (1695) 
 HMS Comet (1742) 
 HMS Comet (1756) 
 HMS Comet (1758) 
 HMS Comet (1777) 
 HMS Comet (1779) 
 HMS Comet (1783) 
 HMS Comet (1807) 
 HMS Comet (1822) 
 HMS Comet (1828) 
 HMS Comet (1869) 
 HMS Comet (1870) 
 HMS Comet (1880.) 
 HMS Comet (1910) 
 HMS Comet (1931) 
 HMS Comet (1944)

Comet